Die Fußball-Stadtliga Berlin 1962/63 war die 11. Spielzeit der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Berlin (Ost) durchgeführten Bezirksliga Berlin und die sechste unter der Bezeichnung Stadtliga. Sie war die höchste Spielklasse in Berlin (Ost) und die vierthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Nach drei Jahren in der höchsten lokalen Spielklasse sicherte sich die SG Fortuna Biesdorf den Stadtmeistertitel. Nachdem die II. DDR-Liga nach dieser Saison aufgelöst wurde, nahm Biesdorf an der Qualifikationsrunde für die DDR-Liga teil, in der sie sich als Erster in der Gruppe B für die Entscheidungsspiele qualifizierten. In diesen wurde gegen Empor Neustrelitz bzw. nach Neuansetzung gegen Motor Wolgast der Aufstieg verpasst.

In eine der untergeordneten Stadtklassestaffeln stiegen nach zwei Spielzeiten die BSG Einheit Weißensee und der letztjährige Absteiger aus der II. DDR-Liga die BSG Chemie Schmöckwitz ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison aus der Staffel A die ASG Vorwärts Berlin als Neuling und aus der Staffel B nach fünfjähriger Abwesenheit die BSG Motor Treptow in die Stadtliga auf.

Aus der aufgelösten II. DDR-Liga kamen die SG Lichtenberg 47, die SG Adlershof, Tiefbau Berlin und Lufthansa Berlin dazu.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Literatur 
 
 

Berlin
Fußballsaison 1962/63